Оча́ковский — топонимическая фамилия.

 Очаковский, Зельман (1905—1945) — французский художник.
 Очаковский, Сергей Сергеевич (Зусь Зельманович) (1924—1984) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Очаковский, Юлиан Яковлевич (Датиев; 1900—1939) — советский разведчик-нелегал.

См. также 
 Очаковский (голубь)